Сплавы титана — сплавы, основным компонентом (или одним из компонентов) которых является титан.

Классификация сплавов 
Среди титановых сплавов выделяют три большие группы — высокопрочные конструкционные сплавы, жаропрочные сплавы и сплавы на основе химического соединения.

По области применения также выделяют литейные и деформируемые сплавы.

Конструкционные сплавы

Сплавы типа ВТ6 
Высокопрочный конструкционный деформируемый сплав.

Химический состав.

Механические свойства

Наиболее часто применяемый в машиностроении сплав. В основном используется для создания крупногабаритных сварных и сборных конструкций.

Сплав ВТ14

Сплав ВТ16

Примечания 

Сплавы титана